В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Енн Сміт 6-7, 6-2, 6-1.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (1-ше коло)

 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (2-ге коло)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (2-ге коло)
 Розалін Нідеффер /  Таня Гартфорд (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Бетті Стов (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International